ORP „Wytrwały” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez ścigacze okrętów podwodnych polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Wytrwały” – jednostka projektu 122bis z lat 50. XX wieku, ex-radziecki BO-344 lub BO-347
 ORP „Wytrwały” (352) – jednostka projektu 912M z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów